Durante la guerra degli ottant'anni, che tra il 1568 ed il 1648 pose la Spagna contro la Repubblica delle Sette Province Unite, la città di Breda, nella provincia del Brabante, fu oggetto di varie battaglie e assedi con i quali il governo della città passò dall'una all'altra delle parti in guerra:
 Assedio di Breda del 1577 – le forze degli Stati generali assediarono la città e ne ottennero la resa;
 Presa di Breda del 1581 – il tercio spagnolo di Claude de Berlaymont prende la città con la connivenza di Charles de Gavre, colonnello al servizio degli olandesi;
 Presa di Breda del 1590 – un piccolo gruppo di soldati olandesi prende la città con un assalto, disperdendo i soldati italiani della guarnigione di difesa; 
 Assedio di Breda del 1624/5 – Ambrogio Spinola, al comando del tercio spagnolo, sottrasse la città al governo dell'olandese Giustino di Nassau;
 Assedio di Breda del 1637 – Federico Enrico d'Orange, al comando dell'esercito olandese, assedia e riconquista la città.